Platydema är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Laporte de Castelnau och Gaspard Auguste Brullé 1831. Platydema ingår i familjen svartbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Svartbaggar
Platydema